Crookston kan henvise til:

 Crookston, Glasgow, Skotland
 Crookston, Minnesota, USA
 University of Minnesota Crookston
 Crookston, Nebraska, USA
 Crookston, Auckland, New Zealand